Ротар Василь Іванович (* 2 листопада 1939 року, с. Коболчин Хотинського повіту Бессарабія, нині с. Коболчин Сокирянський район Чернівецька область) — український медик. Кандидат медичних наук.

Біографія 
Василь Ротар народився в с. Коболчин, нині Сокирянського району Чернівецької області 2 листопада 1939 року у сім'ї селянина. Батько загинув на війні у 1945 році. У 1946 році поступив і в 1953 році закінчив 7 класів Коболчинської н/с школи. З 1953 до 1957 року навчався в Чернівецькому медичному училищі і після його закінчення працював фельдшером у Лозно-Александровському районі Луганської області. З листопада 1959 року до червня 1961 року служив в Радянській Армії (м. Харків). У 1961 році поступив і в 1967 році закінчив з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут. Під час навчання брав активну участь в науковій роботі (виконав і опублікував 6 наукових робіт), впродовж 5 років був головою студентської наукової ради інституту, відмінник навчання, отримував іменну стипендію імені Володимира Ілліча Леніна.

Трудова і наукова діяльність 
Після закінчення інституту працював головним лікарем Студеницької дільничої лікарні Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (1967—1969) і анестезіологом районної лікарні Сокирянського району Чернівецької області (1969—1973). З вересня 1973 року по грудень 1974 року навчався в клінічній ординатурі з анестезіології, а з 1 січня 1975 року працює в Буковинському державному медичному університеті: до 1989 року асистентом, а з 1989 року — доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію з анестезіології. Читає лекції (110—120 на рік), проводить практичні і семінарські заняття зі студентами V—VI курсів, з лікарями передатестаційних циклів з анестезіології і медицини невідкладних станів, на курсах тематичного удосконалення та інформатики.

Автор 8 навчально-методичних посібників, 238 наукових робіт у фахових журналах, матеріалах наукових конференцій, конгресів, у тому числі 17 — у зарубіжних виданнях і міжнародних конгресах, 7 патентів на винаходи, 23 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, 3 нововведення. Проводить лікувальну роботу на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці, атестований на вищу лікарську категорію з анестезіології з 1995 року.

Відзнаки 
 Нагрудний знак МОЗ України «Відмінник охорони здоров'я».
Уродженці Чернівецької області
Персоналії:Сокирянський район
Уродженці Сокирянського району
Уродженці Коболчина
Науковці Буковинського медичного університету
Українські медики
Кандидати медичних наук України